Golden Valley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Golden Valley (Arizona)
Golden Valley (Minnesota)
Lemmon Valley-Golden Valley
Golden Valley (North Dakota)